{{Воинское формирование СССР
| гвардия                          = 
| войска                           = ВВСПВО
| третье формирование              = 
| второе формирование              = 
| расформирование (преобразование) = 17.04.1961 г.
| боевой путь                      = 
| первое формирование              = 
| зона прикрытия                   = 
| в составе армий                  = 
| количество формирований          = 
| род войск                        =  
| в составе фронтов                = 
| награды                          = 
| наименование                     = 423-й истребительный авиационный полк ПВО
| преемник                         = 
| предшественник                   = 
| оформление                       = авиация
| боевые операции                  = 
| изображение                      = 
| формирование                     = 07.1941 г.
| почётные наименования            = 
| районы боевых действий           = Великая Отечественная война (1941 - 1943):
 Смоленское сражение (1941)
| тип                              = истребительный авиационный полк
| подпись                          = 
| командиры                        =   
}}423-й истребительный авиационный полк (423-й иап''') — воинская часть истребительной авиации, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 423-й истребительный авиационный полк;
 423-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (полевая почта) 35583.

История и боевой путь полка 
423-й истребительный авиационный полк сформирован в 8-м запасном истребительном авиаполку Приволжского военного округа в посёлке Багай-Барановка Саратовской области по штату 015/134 на самолётах Як-1.

С 8 августа 1941 года вошёл в состав 38-й истребительной авиационной дивизии ВВС 24-й армии Резервного фронта. С 8-го августа полк вступил в боевые действия по отражению нападения фашистской Германии и её союзников на СССР на самолётах Як-1. Уже 11 августа одержана первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне: младший лейтенант Шугаев в воздушном бою в районе города Ельня сбил немецкий истребитель Ме-109. Весь август полк в составе дивизии принимал участие в Смоленском сражении до 24 августа. 

С 14 по 21 сентября 1941 года полк выполнял боевую работу непосредственно по плану штаба 24-й армии, после чего 21 сентября передал 6 оставшихся исправных Як-1 вместе с экипажами в 163-й истребительный авиационный полк и 22 сентября убыл в тыл на доукомплектование.

В период с 29 сентября по 10 ноября 1941 года полк находился на переформировании в 13-м запасном истребительном авиаполку Приволжского военного округа в городе Кузнецк Пензенской области. Переформирован по штату 015/174.

Из ВВС КА 11 ноября 1941 года полк передан в ПВО ТС. Приступил к боевой работе в составе 142-й истребительной авиадивизии ПВО Горьковского района ПВО. С 15 июня по 6 июля 1942 года 2-я эскадрилья полка по заданию ГУ ИА ПВО ТС прикрывала железнодорожные станции и перегоны: Миллерово, Россошь, Каменская, Ворошиловград, Воронеж.

С 5 по 13 июня 1943 года полк участвовал в отражении массированных налётов немецкой авиации на город Горький.

29 июня 1943 года полк вместе со 142-й истребительной авиадивизией ПВО Горьковского района ПВО вошёл в состав войск вновь образованного Восточного фронта ПВО. 

В период с 1941 по 1943 годы в процессе боевой работы получал пополнение матчасти самолётами ЛаГГ-3, Як-7б и Ла-5. 31 октября 1943 года полк исключён из действующей армии. До конца войны был в составе 142-й истребительной авиадивизии ПВО.

Всего за годы Великой Отечественной войны полком:
 Результаты боевой работы в составе 38-й иад (сад) в период с 8 августа по 14 сентября 1941 года (14.09 — 21.09.1941 выполнял боевую работу непосредственно по плану штаба 24-й армии, данных в документах 38-й сад нет).
 Совершено боевых вылетов — 316, из них:
 на патрулирование — 140;
 на разведку — 43;
 на сопровождение — 86;
 на перехват — 17;
 прочие — 28.
 Проведено воздушных боев — 12.
 Сбито самолётов противника — 6 (все истребители).
 Уничтожено самолётов на аэродромах — до 10.
 Свои потери:
 лётчиков — 16 (боевые — 14; небоевые — 2);
 самолётов — 26 (боевые — 21; небоевые — 5).

Результаты боевой работы в составе 142-й иад ПВО:
 Совершено боевых вылетов — 286.
 Проведено воздушных боев — 9.
 Сбито самолётов противника — 8, из них:
 бомбардировщиков — 4;
 истребителей — 4;
 Свои потери:
 самолётов — 1.

Результаты боевой работы в период 05.06.1943 — 13.06.1943 (отражение налётов немецкой авиации на г. Горький):
 Сбито самолётов противника — 1 (ФВ-200)
 Предположительно сбито самолётов противника — 1 (Хе-111)

Базировался полк на аэродроме Правдинск Горьковской области.

Командиры полка 
 майор, подполковник Ковригин Александр Яковлевич, 15.11.1941 — 07.1942 
 майор Зайцев Дмитрий Александрович, 08.1942 — 11.1942
 майор, подполковник Елизаров Исаак Роланович, 12.1942 — 12.1945

Послевоенная история полка 
Весь послевоенный период входил в состав 142-й истребительной авиационной дивизии ПВО 1-й воздушной истребительной армии ПВО (с 01.02.1946 г. 19-й воздушной истребительной армии ПВО, с 20.02.1949 г. — 78-й воздушной истребительной армии ПВО, с 31.10.1949 г. — 64-й воздушной истребительной армии ПВО и с 01.03.1952 г. — 52-й воздушной истребительной армии ПВО) Центрального фронта ПВО (с 01.09.1945 г. Северо-Западного округа ПВО, с 14.08.1948 г. Московского района ПВО, а с 20.08.1954 г. — Московского округа ПВО).

1 апреля 1960 года 142-я истребительная авиационная дивизия ПВО совместно с 78-й зенитной артиллерийской дивизией преобразованы в 18-ю дивизию ПВО. Полк вошёл в состав вновь созданной 18-й дивизии ПВО.

В 1947 году полк получил самолёты Ла-7, а в 1952 году полк перевооружён на реактивные истребители МиГ-15, а с 1954 года — МиГ-17. В марте 1958 года полк перебазировался с аэродрома Правдинск на аэродром Стригино Горьковской области. 17 апреля 1961 года полк расформирован в 18-й дивизии ПВО на аэродроме Стригино Горьковской области.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой состав ВВС
 423st Fighter Aviation Regiment PVO
 423-й истребительный авиационный полк ПВО. Сайт «Авиаторы Второй мировой войны»

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1961 году
Участники Ельнинской операции‎
Участники Смоленского сражения (1941)